Curso puede referirse a:
 Transcurso o paso del tiempo.
 Evolución, especialmente la de una enfermedad.
 Dirección
 Trámite, especialmente en la expresión dar curso (por ejemplo, a un expediente).
 Cursus, palabra latina que significa "carrera", de la que se deriva un concepto arqueológico.
 Cursus honorum, la carrera política en la Antigua Roma
 Cursus publicus, servicio de correos o postas del Imperio Romano (desde Augusto hasta Justiniano).
 Curso de agua
 Curso alto
 Curso medio
 Curso bajo
 Curso escolar o curso académico
 Grupo de alumnos
 Asignatura o disciplina académica que se imparte durante un curso escolar o una parte de él (habitualmente, un trimestre o un semestre).
 Curso de capacitación, adiestramento para un trabajo específico (formación profesional).
 Cursos de verano
 Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
 Cursos de Verano de Darmstadt (Darmstädter Ferienkurse o Internationale Ferienkurse für Neue Musik)
 Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.)
 Curso de aptitud pedagógica (C.A.P.)
 Curso de lancero
 Cursillo

Títulos de obras 
 Encyclopaedia cursus philosophici (1630, Johann Heinrich Alsted)
 Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca (1866, J. P. Migne)
 Curso de filosofía positiva (Cours de philosophie positive, 1842, Auguste Comte)
 Curso de matemática pura (A Course of Pure Mathematics, 1908, G. H. Hardy)
 Curso de lingüística general (Cours de linguistique générale, 1916, Ferdinand de Saussure)
 Curso de física teórica (originalmente, en ruso, Курс теоретической физики Ландау и Лифшица; en inglés Course of Theoretical Physics, 1940, Lev Landáu)
 Curso de historia de las instituciones españolas (1968, Luis García de Valdeavellano)

Referencias